Der Name Hennickendorf bezeichnet zwei Orte in Brandenburg:

 einen Ortsteil der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin im Landkreis Märkisch-Oderland, siehe Hennickendorf (Rüdersdorf bei Berlin)
 einen Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal im Landkreis Teltow-Fläming, siehe Hennickendorf (Nuthe-Urstromtal)